Ženská dvouhra St. Petersburg Ladies Trophy 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráček.

Světová jedenáctka a šampionka z roku 2018 Petra Kvitová před čtvrtfinálem proti Alexandrovové, kterou hladce porazila na Australian Open 2020, odstoupila pro nemoc. Výhra by jí zajistila návrat do elitní světové desítky na úkor Ósakaové.
 
Vítězkou se stala nizozemská světová osmička a obhájkyně titulu Kiki Bertensová, jež ve finále zdolala kazašskou turnajovou osmičku Jelenu Rybakinovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo desátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bertensová tak ukončila sérii tří finálových proher a podruhé v kariéře obhájila trofej, když navázala na výhry z Nürnberger Versicherungscupu 2016 a 2017. Rybakinová postoupila od ledna 2020 i potřetí do finále turnaje organizovaného WTA a podruhé v něm prohrála.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2020